30305 Севері (30305 Severi) — астероїд головного поясу.
 Томас Севері (; бл. 1650—1715) — англійський винахідник.
 Енні Ноулін Севері (народжена Енні Ноулін, 1831, Лондон — 14 квітня 1891, Нью-Йорк) — американська суфражистка та філантроп.

Севері — місто, штат Kansas

Севері — громада в кантоні Во